

Geografia 
 Lota – miasto w Chile

Ichtiologia 
 Lota – rodzaj ryb z rodziny dorszowatych obejmujący jeden gatunek – miętus pospolity